Conway est un nom d'origine anglaise.

Patronyme 

 Annie Conway (1981-), athlète anglaise ;
 Craig Conway (1985-), footballeur international écossais ;
 Deandre Conway (1991-), dit Yella Beezy, rappeur américain ;
 Hélène Conway (1960-), Française d'Irlande, sénatrice des Français de l'étranger (2011-2012), ministre déléguée aux Français de l'étranger (2012-) ;
 Jack Conway (1887-1952), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 James L. Conway (1950-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Jill Ker Conway (1934-2018), auteure australo-américaine ;
 Jimmy Conway (1946-2020), footballeur irlandais ;
 Joanne Conway (1978-), patineuse britannique ;
 John Horton Conway (1937-2020), mathématicien britannique auteur du jeu de la vie ;
 Kellyanne Conway, (1967-), communicante américaine ;
 Kevin Conway (1942-2020), acteur et réalisateur américain ;
 Lynn Conway (1938-), informaticienne et inventeure américaine ;
 Meara Conway, femme politique provinciale canadienne ;
 Melvin Conway (?-), informaticien américain ;
 Moncure Daniel Conway (1832-1907) abolitionniste américain ;
 Morgan Conway (1903-1981), acteur américain ;
 Nese Ituaso-Conway, femme politique tuvaluane ;
 Rob Conway (1974-), catcheur américain ;
 Russ Conway (1925-2000), pianiste anglais ;
 Russ Conway (1913-2009), acteur américain d'origine canadienne ;
 
 Tim Conway (1933-2019), acteur et scénariste américain ;
 Thomas Conway (1734-1800), soldat français originaire d'Irlande, major-général dans l'armée américaine lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Tommy Conway (2002-), footballeur écossais ;
 William Martin Conway,  baron d'Allington (1856-1937), historien, alpiniste et explorateur anglais ;

Toponyme

Aux États-Unis :
 Conway, ville de l'Arkansas ;
 Conway, ville de Caroline du Sud ;
 Conway, ville de Caroline du Nord ;
 Conway, ville de Dakota du Nord ;
 Conway, census-designated place située en Floride ;
 Conway, une ville du comté de Taylor, en Iowa.
 Conway, une ville du Massachusetts
 Conway, une ville du Missouri ;
 Conway, ville du New Hampshire ;
 Conway, borough de Pennsylvanie ;
 Conway au Texas ;
 Conway,  census-designated place de l'État de Washington ;
 Au Canada, Conway, une localité de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 En Nouvelle-Zélande, le fleuve Conway, cours d’eau de l’Île du Sud ;
 Plaque du récif Conway, plaque tectonique de l'océan Pacifique.

Industrie
 Rolls-Royce RB.80 Conway, réacteur d'avion.
 , plusieurs navires de la marine américaine (U.S. Navy)

Voir aussi 
 Loi de Conway, formulée par Melvin Conway.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis